Ранчо Сан Мартин има више значења:

 Ранчо Сан Мартин (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Мартин, Фамилија Прадо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Мартин, Х.М. Кињонес (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Мартин (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику